Partido Democrático Nacional se puede referir a:
 Partido Democrático Nacional, antiguo partido político de Chile.
 Partido Democrático Nacional, partido político que existió en el Imperio Austrohúngaro.
 Partido Democrático Nacional, antiguo partido político de Japón.
 Partido Democrático Nacional, partido político de Surinam.
 Partido Democrático Nacional, antiguo partido político de Venezuela.